Симен Агдестейн (; ) — норвежский шахматист (гроссмейстер) и футболист.

Биография 
Симен с детства занимался шахматами и в 1982 году в пятнадцать лет стал самым молодым чемпионом Норвегии в истории (впоследствии он был чемпионом страны ещё семь раз, последний — в 2022 году). В том же году он дебютировал на шахматной олимпиаде, где показал лучший индивидуальный результат на четвёртой доске. В 1983 году Агдестейн на турнире в Йёвике победил экс-чемпиона мира Бориса Спасского. В 1985 году он занял шестое место на межзональном турнире и стал первым в истории Норвегии гроссмейстером. В 1986 году Агдестейн занял второе место на чемпионате мира среди юниоров шахматистов моложе 20 лет).

С середины 1980-х Агдестейн играл в футбол в клубе второго норвежского дивизиона «Люн», совмещая футбол с шахматами (для участия в турнирах он покидал расположение команды) и учёбой на социолога в Университете Осло. В 1988—1989 годах Агдестейн провёл 8 матчей за сборную Норвегии и забил один гол. Одновременно с этим в 1989 году он достиг шестнадцатого места в мировом шахматном рейтинге. Футбольная карьера Агдестейна закончилась в 1992 году из-за повторного разрыва связок. Шахматные результаты в 1990-х тоже пошли на спад, приоритетом стала учёба (в 1995 году Агдестейн получил учёную степень Cand.polit.).

В 1997 году Агдестейн издал шахматный учебник. В следующем году он основал шахматную школу в Беруме. Одним из тех, кто занимался в Беруме под руководством Агдестейна, был будущий чемпион мира Магнус Карлсен. Позднее брат Симена Эспен стал менеджером Карлсена, а Симен написал его биографию.

В 1999 году Агдестейн победил в опене в Каппель-ла-Гранд, в 2003 году — в турнире на острове Мэн. В 2014 году он принимал участие в супертурнире в Ставангере, но занял последнее, десятое, место.

Изменения рейтинга

Футбольная статистика

Литература

Примечания

Ссылки 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Люн»
Чемпионы Норвегии по шахматам
Спортсмены нескольких видов спорта